Bénédicte est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Bénédicte est un prénom de la même origine que Benoît.
Les Bénédicte sont fêtées le 16 mars.
Le prénom peut aussi être orthographié Bénédikte, notamment dans les pays nordiques.

Saintes et bienheureuses des Églises chrétiennes 
 Bénédicte de Rome (), ou Benoîte, vierge, moniale dans un couvent fondé à Rome par sainte Galla ; célébrée le 6 mai.  
 Bénédicte d'Assise (), ou Benedetta di Assisi en italien, seconde supérieure des Clarisses, succéda à sainte Claire au Monastère de Saint-Damien à Assise ; Bienheureuse, célébrée localement le 16 mars.
 Bénédicte Cambiagio  († 1858), ou Benedetta Cambiagio en italien, fondatrice de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame de la Providence ; célébrée localement le 21 mars.
 Bénédicte Hyon Kyong-nyon († 1839), veuve, catéchiste, martyre décapitée avec six compagnons à Séoul en Corée ; célébrée le 29 décembre.
 Thérèse Bénédicte de la Croix  1891-† 1942), carmélite allemande, martyre des Nazis à Auschwitz en Pologne ; célébrée localement le 9 août.

Personnalités portant ce prénom

Nom d'artiste 
 Bénédicte (soit Bénédicte Sambo), dessinatrice suisse de presse et de bande dessinée (Vigousse, Le Courrier, 24 heures)

Fictions 
 Bénédicte, titre du deuxième tome de l'album de bande dessinée Fantômes blancs.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français